Ben Gerritsen (voetballer), Nederlands voetballer (1949 - )
Ben Gerritsen (jazzmusicus), Nederlands jazzvibrafonist (*1948 - † 2 juni 2016)